Tinagma är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839. Tinagma ingår i familjen skäckmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skäckmalar
Tinagma